Los términos báltico, báltica y bálticos pueden referirse, en esta enciclopedia:

al Mar Báltico;
a la Región Báltica;
a las lenguas bálticas;
a los pueblos bálticos;
a los países bálticos;
a Báltica (un continente arcaico).